Sweet Kitty Bellairs – lavoro teatrale di David Belasco
 Sweet Kitty Bellairs – film del 1916 diretto da James Young
 Sweet Kitty Bellairs – film del 1930 diretto da Alfred E. Green